La saison 2013-2014 du Championnat de Slovénie de football est la  de la première division slovène à poule unique, la PrvaLiga. Les 10 meilleurs clubs slovènes jouent les uns contre les autres à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. À l'issue de la saison, l'avant-dernier joue un barrage de promotion-relégation et le dernier est directement relégué en D2.

C'est le triple tenant du titre, le NK Maribor, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur le FC Koper et quatorze sur le NK Rudar Velenje. C'est le douzième titre de l'histoire du club.

Les 10 clubs participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Le barrage n'est pas disputé car le champion de D2, NK Dob, refuse la montée pour une raison indéterminée. Par conséquent, le NK Krka se maintient et le club de NK Radomlje est promu en Prva Liga.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Slovénie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Slovénie de football
Slovénie
Football
Football